Miejscowości w USA:
 St. Francis – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 St. Francis – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne
 St. Francis – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 St. Francis – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 St. Francis – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Todd
 St. Francis – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
Gminy w USA:
 St. Francis (ang. St. Francis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 St. Francis (ang. St. Francis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 St. Francis (ang. St. Francis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 St. Francis (ang. St. Francis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 St. Francis (ang. St. Francis Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 St. Francis (ang. St. Francis Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Francis (ang. St. Francis County) – w stanie Arkansas